Braga (Rio Grande do Sul) — cidade brasileira
Bragas — tipo de calças usadas na Antiguidade

Portugal
 Braga — cidade
 Braga (Maximinos, Sé e Cividade) — freguesia
 Braga (São José de São Lázaro e São João do Souto) — freguesia
 Distrito de Braga — sediado na cidade homónima
 Arquidiocese de Braga — circunscrição eclesiástica católica
 Sporting Clube de Braga — clube de futebol
 Joaquim Rodrigues Braga — pintor conhecido como Braga Pintor 

Desambiguações de topônimos